Кенсе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Кенсе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Кенсе () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна